Le rap est une forme d'expression vocale musicale appartenant au mouvement culturel hip-hop;
 Route Access Protocol, protocole réseau pour distribuer les informations de routage sur Internet;
 Resource Allocation Protocol, protocole réseau de l'IETF pour gérer la qualité de service;
 Rassemblement pour l'alternative progressiste, parti provincial québécois (1998-2002), fusionné à l'UFP puis à Québec solidaire;
 Rassemblement pour une Autre Politique, mouvement de jeunes séguinistes ;
 Récupération assistée du pétrole, ensemble des techniques destinées à augmenter la quantité de pétrole brut qui peut être extraite d'un gisement de pétrole;
Régime d'accession à la propriété, programme canadien d'aide à l'achat d'une première habitation;
Remote Application Platform, logiciel libre permettant la création d'applications internet riches en Java;
 Résistance à l'agression publicitaire, association française de lutter contre les effets négatifs de la publicité.